Arkadiusz Burnat – hokeista
 Bogusław Burnat – naukowiec, inżynier górnictwa, ratownik górniczy, wynalazca
 Kazimierz Burnat – poeta, publicysta i dziennikarz
 Leon Burnat – specjalista i konstruktor obrabiarek, profesor Politechniki Łódzkiej